Arnecke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Arnecke (1884–um 1945), deutscher Jurist 
 Heinrich Arnecke (1839–1852), evangelischer Pastor 
 Jörn Arnecke (* 1973), deutscher Komponist 
Siehe auch:
 Arnegg